De wereldkampioenschappen waterpolo 2015 worden van 26 juli tot en met 8 augustus 2015 gehouden in de Water Polo Arena in Kazan, Rusland. Het toernooi is integraal onderdeel van de wereldkampioenschappen zwemsporten 2015.

Vrouwen

Gekwalificeerde landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Finaleronde

Hoofdschema

Mannen

Gekwalificeerde landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Finaleronde

Hoofdschema

Eindstand

Externe links 
  Wedstrijdschema

Wereldkampioenschappen zwemsporten 2015
2015